Chamen steht für:

 Chamen (Central River Region)
 Chamen (North Bank Region)